Władysław Galica (1900–1943) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Władysław Galica (1904–1951) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, osadnik wojskowy

Przypisy